Кунгсер (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Кунгсер — місто у Швеції, у лені Вестманланд.